James D. Ackerman (1950 - ) é um botânico estadounidense. especialista em orquídeas.

Em 1981 obteve seu Ph.D. em Biología, na Florida State University.

É professor titular de Biologia, do Departamento de Biologia, da Universidade de Porto Rico.

Algumas publicações 
 Ackerman, JD; del Castillo Mayda, M. 2007. Las orquídeas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes / The Orchids of Puerto Rico and the Virgin Islands. Ed. Univ. Pto. Rico
 Ackerman, JD; W Carromero. 2005. Is reproductive success related to color polymorphism in a deception-pollinated, tropical terrestrial orchid?. Caribbean Journal of Science. , v.41, pp. 234–242
 Ackerman, JD; S Aragón. 2004. Does flower color variation matter in deception pollinated Psychilis monensis (Orchidaceae)?. Oecologia, v.138, pp. 405–413
 Ackerman, JD. 2004. Notes on the Caribbean orchid flora. Lankesteriana. , v.4, pp. 47–56
 Ackerman, JD; E Lasso. 2004. The flexible breeding system of Werauhia sintenisii, a cloud forest bromeliad from Puerto Rico. Biotropica. , v.36, pp. 414–417
 Ackerman, JD; E Lasso. 2003. Flowering phenology of Werauhia sintenisii, a bromeliad from the dwarf montane forest in Puerto Rico: an indicator of climate changes?. Selbyana. , v.24, pp. 95–104
 Ackerman, JD. 2001. Notes on the Caribbean Flora. III. New species of Basiphyllaea and Lepanthes. Lindleyana. , v.16, pp. 13–16

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos